Wrapper (von  = ‚Verpackung‘, ‚Umschlag‘) bezeichnet:

 ein Kleidungsstück (Überkleid)

 Folgende Entwurfsmuster in der objektorientierten Programmierung:
 Adapter (Entwurfsmuster)
 Decorator
 Wrapper (Software), ein Programm, das als Schnittstelle zwischen zwei anderen Programmen dient
 Wrapper (Informationsextraktion), eine Prozedur, die Informationen aus einem (teil-)strukturierten Text extrahiert
 bei Datenbanken eine Sicht auf ein Föderiertes Informationssystem
 ein digitales Containerformat, das sowohl Daten als auch Metadaten enthält
 Asset-Wrapper, siehe Lebensversicherungsmantel, ein Investmentprodukt

Siehe auch:
 Wrap (Begriffsklärung)
 Glide Wrapper, ein Grafikkartenemulator
 Wrapper-Klasse, eine gemäß dem Entwurfsmuster eines Adapters erzeugte Klasse
 Rapper (Begriffsklärung)